HZK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Húsavík (Islanda)